Genitalverstümmelung steht für:

 weibliche Genitalverstümmelung, teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane
 Zwangskastration bei Männern zur Außerfunktionssetzung der männlichen Keimdrüsen
 bewertende Bezeichnung der männlichen Beschneidung, siehe Zirkumzision #Kontroversen um die Beschneidung Minderjähriger

 eine Fortpflanzungsstrategie der Wespenspinne, siehe Wespenspinne #Fortpflanzung

Siehe auch: